Lukšiai ist ein Ort in Litauen:

 Lukšiai, Ort in der Rajongemeinde Šakiai 
 Lukšiai (Bubiai) Ort in der Gemeinde Šiauliai 
 Lukšiai (Jonava) Ort in der Rajongemeinde Jonava